Руслан Альбертович Абдрахманов (25 декабря 1984, Уфа) — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник клуба «Салават Юлаев». Начал карьеру в 2003 году в составе родного клуба, проведя в дебютном сезоне 14 матчей. В следующем сезоне отыграл за уфимцев лишь 3 матча, а также 14 игр за дублирующий состав. Затем на протяжении трёх сезонов играл за нефтекамский «Торос», после чего вернулся в высший эшелон российского хоккея в сезоне 2008/09, отыграв 10 матчей за хабаровскй «Амур». По ходу сезона перешёл в «Ермак» из Ангарска.

Также играл за нижнетагильский «Спутник», саратовский «Кристалл» и пензенский «Дизель». Последним клубом на профессиональном уровне стал «Тамбов», в составе которого Абдрахманов выступал с 2014-го по 2016 год.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 28 марта 2014 года.

В сборной

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Алматы»
Игроки ХК «Тамбов»